Desa Grabag kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Grabag (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 110,32), Jawa Tengah, 
 Desa Grabag (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 109,90), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar